Metallurg Stalinsk – società calcistica russa, nota con questo nome dal 1937 al 1938 e dal 1957 al 1961
Metallurg Stalinsk – squadra di hockey su ghiaccio russa, nota con questo nome dal 1949 al 1961